Émile Mercier peut désigner :
 Émile Mercier, archer français du début du  ;
 Émile Mercier (1899-1973), fondateur de Cycles Mercier ;
 Émile Mercier (1910-1943), médecin et résistant des maquis de l'Ain et du Haut-Jura ;
 Émile Joseph Mercier (1868-1922), militant de la culture sourde ;
  (1901-1981), dessinateur de bande dessinée australien.